Johann Paul Karplus (1866–1930) – austriacki lekarz neurolog i psychiatra
 Martin Karplus (ur. 1930) – amerykański chemik